Жа́нна де Валуа́ ():
 Жанна де Валуа (1294—1342) — дочь Карла, графа де Валуа и Маргарита Анжуйской, замужем за Вильгельмом I д’Авен, графом Эно
 Жанна де Валуа (1304—1363) — дочь Карла, графа де Валуа и Екатерины де Куртене, замужем за Робером III д’Артуа, графом Бомон-ле-Роже
 Жанна де Валуа (1343—1373) — дочь короля Франции Иоанна II и Бонны Люксембургской, замужем за королём Наварры Карлом II
 Жанна де Валуа (1391—1433) — дочь короля Франции Карла VI и Изабеллы Баварской, замужем за герцогом Бретани Жаном VI
 Жанна де Валуа (1435—1482) — дочь короля Франции Карла VII и Марии Анжуйской, замужем за герцогом де Бурбон Жаном II
 Жанна де Валуа (1464—1505) — дочь короля Франции Людовика XI и Шарлотты Савойской, замужем за королём Франции Людовиком XII, католическая святая
 Жанна де Валуа (1556) — дочь короля Франции Генриха II и Екатерины Медичи, умерла не появившись на свет
 Жанна де Валуа (1756—1791) — графиня де Ламотт, французская авантюристка, организовавшая мошенничество, известное как «дело об ожерелье»